Malaxa se poate referi la:

 Nicolae Malaxa, întreprinzător român din perioada interbelică
 Uzinele Malaxa - în prezent numit Uzinele Faur - ansamblu industrial situat la periferia estică a orașului București
 Malaxa, automobil construit în 1945 la fabricile lui Nicolae Malaxa.
 Malaxa (locomotivă), locomotivă cu aburi

Nume de familie grecești